Siglo XX puede referirse a:

 , periodo de tiempo desde el 1 de enero del 2000 a. C. hasta el 31 de diciembre del 1901 a. C.
 , periodo de tiempo desde el 1 de enero de 1901 hasta el 31 de diciembre de 2000.
El corto siglo XX, periodo de tiempo entre 1914 y 1991, entre el comienzo de la Primera Guerra Mundial y el colapso de la Unión Soviética.
Siglo XX (cóctel), cóctel de ginebra.
Siglo XX (Bolivia), pequeña localidad del departamento de Potosí, en Bolivia.
Mina Siglo XX, mina de estaño en Bolivia.
 Siglo XX (banda), banda belga de coldwave, dark wave y rock gótico.